Школьное образование — важный элемент образования в современном обществе, формирующий у ребёнка базовые знания и навыки. Поскольку дошкольное образование было включено Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации» в структуру общего образования, понятия «школьное образование» и «общее образование» в России с юридической точки зрения перестали быть синонимичными. Полное среднее образование в школе длится 11 классов. Неполное среднее образование длится 9 классов.
Школы в России дают обучающимся общее образование. Школы, дающие только стандартный курс общего образования, именуются просто «средними школами», а школы, дающие углублённые знания по отдельным дисциплинам, либо вводящие в дополнение к обязательному курсу собственные дисциплины, могут именоваться иначе («школа с углублённым изучением предметов», «лицей», «гимназия»).

Обучение в государственных средних школах (в том числе школах с углублённым изучением предметов) официально является бесплатным. В последние десятилетия существования СССР школы также бесплатно снабжали учеников учебниками, сейчас в некоторых школах также бесплатно снабжают учебниками, в других приобретаются родителями.

Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ по ступеням общего образования, принятые Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2001 г. № 224:

 I ступень (начальное общее образование) — 4 года;
 II ступень (основное общее образование) — 5 лет;
 III ступень (среднее (полное) общее образование) — 2 года.

Основное общее образование в школе, согласно ст. 43 Конституции РФ, является обязательным для всех. Ответственность возлагается на родителей или законных представителей, которые с учётом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения детей до получения ими основного общего образования.

Получение образования имеет ограничение учебного времени учащегося, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).

Школьный курс делится на три этапа, официально именуемые: «начальная школа», «основная школа» и «старшие классы».

История 
Согласно декрету «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» церковно-приходская школа была преобразована в 1919 году в начальную школу с 5-летним сроком обучения (с 1923 года — с 4-летним).

Постановлением Совета Народных Комиссаров от 18 декабря 1923 года была создана единая трудовая школа, в которой обучаются совместно дети обоих полов. Школа состояла из двух ступеней:
 школа первой ступени для детей 8—11 лет (первые начальные 4 года обучения);
 школа второй ступени для детей 12—17 лет (обучение с 5-го по 9 классы).

С 1929 года в школе появляются 10-е классы. Реорганизована позднее в среднюю общеобразовательную школу.

В 1930 году введено всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте 8—10 лет, а в городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках — всеобщее обязательное 7-летнее обучение.

В 1933 году устанавливаются единые обязательные учебники по каждому предмету.

В 1934 году Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О структуре начальной и средней школы в СССР» закрепляется структура советской начальной и средней школы:
 начальная школа (с 1 по 4 классы); 
 неполная средняя школа (с 5 по 7 классы); 
 средняя школа (с 8 по 10 классы).

В советский период в школах появляется большое количество учителей-женщин. Так в Башкирской АССР по переписи 1939 года 66,5 % городских (3254 человека) и 47,9 % (8573 человека) сельских учителей были женщинами.

В 1936—1938 годах в РСФСР была проведена первая аттестация советских учителей. Многие учителя ее не смогли пройти. Например, в Башкирской АССР аттестацию выдержали только 52,9 % педагогов.

В 1940 году вводится плата за обучение для всех учащихся 8—10 классов средних школ, студентов вузов, техникумов и училищ (отменяется в 1956 году).

А в 1943 году введено раздельное обучение мальчиков и девочек в общеобразовательной школе (отменяется в 1954 году).

В 1947 году постановлением ЦК ВКП(б) «О преподавании логики и психологии в средней школе» вводится преподавание логики и психологии в 9—10 классах средней школы (отменено в 1955 году).

В 1958 году установлено всеобщее обязательное 8-летнее образование (вместо 7-летнего). Переход на него полностью был осуществлён лишь к 1963 году. Полное среднее образование было увеличено на один дополнительный класс с 10 до 11 лет обучения, но через пять лет 11 класс был ликвидирован, как неудавшийся эксперимент.

В 1966 году вводятся новые учебные планы и программы, которые обеспечивали бы приведение содержания образования в соответствие с требованиями опережающего развития науки, техники и культуры. Так в 5—7 и 10 классах была введена летняя трудовая практика, в 1970 году в 9 классе — новый предмет начальная военная подготовка, а в 7 классе — основы Советского государства и права.

В 1969 году была проведена реформа школьного образования, в результате которой была изменена структура начальной и средней общеобразовательной школы СССР: 

 начальная школа сокращена с четырёх до трёх лет обучения ( обучение c 1-го по 3-й классы) ;
 неполная средняя школа увеличена за счёт начальной на один год (обучение с 4-го по 8-й классы);
 средняя школа (обучение с 9-го по 10-й классы).

Также на смену арифметике пришла математика, естествознание заменено курсом природоведения, которое стало изучаться сначала с 3-го класса, а с 1975 года — со 2 класса. 

Реформа 1969 года сопровождалась сменой всего комплекта учебников для начальной и частично для средней школы.

В 1977 году новой Конституцией СССР законодательно закреплено осуществление всеобщего обязательного среднего 10-летнего образования и право граждан СССР на бесплатное образование всех уровней, от начального до высшего.

Вновь внедрение 11-летнего срока обучения началось в 1986 году, когда впервые были набраны классы, рассчитанные на этот срок. Эти классы были экспериментальными, но уже в следующем, 1987 году 11-летнее обучение было закреплено в нормативных документах. В 1989 году, когда для первого одиннадцатилетнего потока понадобилось освободить номер 4, во всех классах номер был единовременно увеличен на единицу (из третьего класса перешли в пятый, из четвёртого — в шестой, и т. д.). 

В дальнейшем параллельно действовали две программы: 10-летняя (продолжительность начальной школы — 3 года) и 11-летняя (продолжительность начальной школы — 4 года). Ученикам предоставлялась возможность выбора, по какой из этих программ им учиться. Все ученики проходили ряд классов, пронумерованных с 1 по 11, но в случае 10-летнего срока обучения при переходе с начальной на основную ступень пропускали номер 4, из третьего класса переходя в пятый.

Две программы сосуществовали в течение 24 лет. Начиная с 2001 года все вновь поступающие в школу обучаются только по 11-летней программе. Последние школьники, обучавшиеся 10 лет, были выпущены в 2010 году.

Во второй половине 2000-х годов произошло значительное сокращение численности школьных учителей. В 2006 году в России было 1543 тыс. учителей, а к 2010 году их осталось 1067 тыс. В 2010-е годы численность учителей почти не менялась несмотря на оптимизацию — в 2019 году в школах работали 1034626 учителей и 22142 педагога дополнительного образования.

Начальная школа 
По современным правилам в 1 класс принимаются ученики, которым на 1 сентября года поступления исполнилось шесть с половиной лет, то есть дети, которым на 1 марта года поступления исполнилось 6 лет. Однако, по разрешению учредителя, школа может принять в первый класс и детей более раннего возраста. На момент поступления в первый класс ученику обычно бывает от 6 до 8 лет.

Начальная школа занимает 4 года — с 1-го по 4-й класс. Её задачей является дать минимальный базовый набор знаний и умений, необходимых для жизни и любой работы: чтение, минимально грамотное письмо, элементарная математика, начальное трудовое обучение. Помимо этого проводятся общеразвивающие занятия: музыка, физкультура, иногда хореография, искусство, имеется предмет «окружающий мир», совмещающий в себе основы географии, биологии, обществознания и других предметов. Со второго класса (по нормам 2005 года) во всех школах вводится обучение иностранному языку (раньше иностранный язык в начальных классах изучался только в специализированных школах).

За классом в начальной школе закрепляется один учитель, который несёт ответственность за класс и ведёт почти все предметы (за исключением физкультуры, иностранного языка и музыки). Класс имеет одно собственное помещение, где проводятся все уроки, кроме тех, для которых требуется специальное помещение или оборудование. Количество уроков обычно не превышает пяти в день.

Исторически начальная школа была одним из возможных вариантов образования для людей, не нуждающихся в более полном образовании. Нередко её посещали подростки или даже взрослые ученики, которые в детстве не имели возможности посещать школу и обучиться грамоте. Окончив школу и получив начальное образование, ученик мог поступать на низкоквалифицированную работу. Но уже более полувека абсолютное большинство людей заканчивает начальную школу в детском возрасте, после чего переходит на следующий этап обучения.

В 1960-1970-е годы начальная школа была в обязательном порядке 3 года. Потом нужно было проучиться ещё 5 лет, чтобы получить неполное среднее образование, что давало право поступления в средние специальные учебные заведения, которые готовили специалистов среднего звена, их выпускников можно было встретить на должности мастера, начальника участка, начальника цеха, технолога, конструктора, и т. д. Потом 2 года: 9 и 10 классы — полное среднее образование, которое в те годы не было обязательным, но давало право поступления в вуз. Право поступления в вуз давало также среднее специальное образование, полученное, например в техникуме.

Основная школа 
В течение пяти лет, с 5-го по 9-й класс, школьники учатся в основной школе. Основной курс средней школы даёт базовые знания по главным направлениям наук. В основной школе обучение ведётся по стандартной предметно-кабинетной системе: каждый учебный курс ведёт учитель — специалист по данной дисциплине (иногда по двум и более), за которым закреплён собственный кабинет, и класс в течение учебного дня переходит из кабинета в кабинет. Кроме того, за классом закрепляется классный руководитель — один из учителей школы (не обязательно ведущий в этом классе какие-либо уроки, а в некоторых школах — освобождённый от учебной работы вообще), который официально отвечает за класс, решает административные и организационные вопросы, связанные с обучением класса в целом и его учеников.

Общее количество изучаемых в основной школе дисциплин — около двух десятков. Среди них: алгебра, геометрия, физика, неорганическая и общая химия, основы органической химии, биология, русский язык, литература, история, обществознание, география, иностранный язык, информационно-коммуникационные технологии, музыка, изобразительное искусство, трудовое обучение, физкультура. Учебная нагрузка составляет в среднем шесть уроков в день.

По окончании основной школы ученики сдают Государственную (итоговую) аттестацию (ГИА) в форме ОГЭ: математика, русский язык и ещё два по выбору (под «сдачей» как результатом понимается получение отметки не ниже «удовлетворительно», в 2014—2015 годах сдача ГИА по выбору была необязательна, но начиная с 2016 года, сдача 2-х дополнительных предметов ГИА снова обязательна). По результатам обучения выдаётся документ — аттестат об основном общем образовании — подтверждающий факт обучения и содержащий оценки по всем изучаемым дисциплинам. По завершении основной школы часть учеников остаётся в школе и переходит в старшие классы, часть отправляется учиться в средних специальных учебных заведениях.

Старшие классы 
Основное назначение старших классов — подготовка к поступлению в вуз. В России это чаще всего последние два года обучения: 10 и 11 классы.

В учебный курс входит дальнейшее изучение части предметов, изучаемых ранее в основной школе, а также небольшое число новых дисциплин. В настоящее время делается очередная попытка перехода в старших классах на профильное обучение, когда ученик выбирает направление более углублённого изучения предметов, исходя из собственных склонностей. Набор возможных профилей обучения, предоставляемых школой, может варьироваться. Периодически обсуждается идея вернуть в учебный план для старших классов предмет НВП, рассматривавшийся во времена СССР как подготовка к службе в армии (этот предмет обычно вели отставные военные). Учебная нагрузка в старших классах составляет до семи уроков в день.

По завершении обучения сдаётся Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Все обязаны сдать математику и русский язык. Сдача ЕГЭ по другим предметам является добровольной, при этом ученики выбирают, как правило, те предметы, которые нужны для поступления в выбранный вуз. Количество предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ, не ограничено.

До всеобщего введения ЕГЭ (2009 год) выпускникам старшей ступени, получившим по всем предметам полугодовые, годовые и экзаменационные отметки «отлично», вручалась золотая медаль, а имеющим одну или две отметки «хорошо» — серебряная, и медалистам полагались льготы при поступлении в вуз по традиционной форме. С введением ЕГЭ выдача медалей по-прежнему допускается и практикуется в реальности не только в качестве морального поощрения — учащиеся, получившие такие медали, при поступлении получают дополнительные баллы (до 10, в зависимости от вуза) к сумме полученных по итогам сдачи ЕГЭ или вступительных испытаний. Дополнительным условием получения медали стало получение 70 баллов ЕГЭ по русскому языку и профильной (или оценка «5» по базовой) математике.

Успешно закончивший последний этап обучения получает Аттестат о среднем общем образовании — документ, подтверждающий получение знаний в объёме государственного стандарта. В приложении к аттестату указываются итоговые оценки по всем изученным предметам.

Качество среднего образования в России 
Одним из самых авторитетных исследований в области среднего образования в разных странах мира является исследование PISA, проводимое ОЭСР в сотрудничестве с ведущими мировыми образовательными центрами. В этом исследовании участвуют страны-участницы ОЭСР и страны, сотрудничающие с этой организацией, в том числе и Россия. По результатам наблюдения с 2000 по 2015 год прослеживается тенденция на улучшение качества образования в России. Так, по математике Россия поднялась с 29 места (из 39 стран) до 23 (из 73), по чтению с 27 (из 40) до 26 (из 73), по естественным наукам с 34 (из 52) до 32 (из 73).

По результатам анализа отчёта PISA за 2018, показатели качества российского образования за последние три года снизились. В рейтинге из 79 стран за 2018 год российские школьники оказались на 31-м месте по читательской грамотности (479 баллов из 1000), на 30-м месте по математической грамотности (488 баллов) и на 33-м месте по естественнонаучной грамотности (478 баллов).

При этом для трёх отдельных регионов РФ — Москвы, Московской области и Татарстана — была сформирована дополнительная выборка. Московские школьники улучшили показатели в сравнении с 2015 годом. По читательской грамотности Москва набрала 534 балла, оказавшись на третьем месте в мире после Сингапура и четырех китайских провинций.

В интерпретации ВШЭ, говоря о PISA в связи с социальным неравенством, отмечается, что сильнее всего в период с 2015 по 2018 год снизились результаты российских учащихся из семей с низким социально-экономическим статусом, который традиционно измеряется через наличие высшего образования у родителей, их социально-профессиональный статус и уровень материального благосостояния семьи. Особенно это заметно у школьников, матери которых не получили высшее образование.

Нововведения в структуру образования 
С 1 января 2015 года согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2014 № 1559 все школьные учебники в России должны иметь электронную версию. Данное условие стало обязательным для включения в федеральный перечень учебников. Содержание учебника в электронной форме должно соответствовать по структуре, содержанию и художественному оформлению печатной версии, а также дополнять её мультимедийными и интерактивными элементами.
В соответствии с нововведением разработаны электронные учебные пособия, которые содержат гиперссылки на встроенные энциклопедии, более развернутое иллюстрирование с возможностью его прокрутки, кросс-ссылки между разными разделами учебника. В таком учебнике стало возможно использование аудио и видеоматериалов, графики, которые позволяют учащимся лучше усваивать пройденный материал.

Проблемы 

В 1999 году сотрудники Минобразования и Госкомстата России подсчитали число детей, не посещавших школы. Их оказалось около 100 тысяч человек. В 2002 году Минобразования России подсчитало, что 368 тысяч детей и подростков от 7 до 17 лет официально не посещают образовательные учреждения. При этом не были учтены беспризорные дети, иначе число детей, не посещавших школы, было бы существенно выше.

См. также 

 Общее образование в России
 Образование на языках России

Примечания 

В школах всегда существовало изучение второго (иностранного) языка. Это, в основном, английский, немецкий, французский, реже итальянский. В специализированных школах изучали 3-4 иностранных языка. Это английский, французский, латинский.

Литература

Ссылки 
 Традиции и инновационные процессы в практике школьного дела России: краткий библиографический указатель

России
Общее образование в России